Tomeoa är ett släkte av svampar. Tomeoa ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tomeoa